Giuseppe Abbagnale – patriota (1816-1869)
Fratelli Abbagnale – coppia di canottieri formata da Giuseppe (1959) e Carmine (1962)
 Agostino Abbagnale – canottiere, fratello minore dei precedenti (1966)
Vincenzo Abbagnale – canottiere, figlio di Giuseppe Abbagnale (1993)